Isidoro Longano, mais conhecido como Bolão (São Paulo, 13 de março de 1925 - 19 de fevereiro de 2005) foi um saxofonista, flautista e clarinetista de música popular brasileira.

Discografia 
 Dance o hully gully
 Muito legal! Bolão e seu conjunto
 Favoritas dos brotos - Bolão e Seu Conjunto
 Baile de brotos - Bolão e seu sax tenor
 Viva a Brotolândia - Bolão e Seus Rockettes
 Rock sensacional - Bolão e Seus Rockettes

Saxofonistas do estado de São Paulo
Flautistas do estado de São Paulo
Clarinetistas de São Paulo